Марті́ні () — італійське прізвище, утворене від Martino, італійської форми чоловічого імені Мартин.

Персоналії 
 Бруно Мартіні (; 1962—2020) — французький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Джованні Батіста Мартіні (, відомий як Падре Мартіні; 1706—1784) — музикант і музичний педагог XVIII століття; один з вчителів Вольфганга Амадея Моцарта.
 Карл Антон Мартіні (; 1726—1800) — австрійський правознавець, філософ права.
 Карло Марія Мартіні (; 1927—2012) — італійський кардинал, єзуїт.
 Катлін Мартіні (;  1982) — німецька бобслеїстка, пілот боба, дворазова чемпіонка світу (2011, 2015).
 Луїджі Мартіні (;  1949) — італійський футболіст, що грав на позиціях захисника і півзахисника,
 Міа Мартіні (, справжнє ім'я Доме́ніка Берте́, ; 1947—1995) — зірка італійської естради.
 П'єрлуїджи Мартіні (;  1961) — італійський автогонщик, учасник чемпіонатів Світу з автоперегонів у класі Формула-1.
 Раян Мартіні (;  1975) — бас-гітарист метал-гурту Mudvayne (1998—2010).
 Ріно Мартіні (; 1912—1993) — італійський футболіст і футбольний тренер.
 Серджо Мартіні (;  1949) — італійський альпініст, який є сьомою людиною на Землі, що виборов Корону Гімалаїв і Каракоруму.
 Сімоне Мартіні (; 1284—1344) — італійський художник готичного періоду Відродження.

Напої 
 Мартіні (коктейль)
 Мартіні (вермут)